Lenco (consumenten electronica)
 Lenco Armoured Vehicles, fabrikant van de Lenco Bear en de Lenco BearCat pantservoertuigen